La Vysšaja Liga 1995 fu la quarta edizione della massima serie del campionato russo di calcio; vide la vittoria finale dello Spartak-Alania Vladikavkaz, al suo primo titolo. Capocannoniere del torneo fu Oleg Veretennikov, calciatore del Rotor Volgograd, con 25 reti.

Stagione

Novità 
Dalla Vysšaja Liga 1994 erano stati retrocessi la  e il , mentre dalla Pervaja liga 1994 erano stati promossi il  e il . Prima dell'inizio del campionato lo  ha cambiato denominazione in , mentre il  ha cambiato denominazione in .

Formula 
Le sedici squadre partecipanti si sono affrontate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 30 giornate. Venne introdotta per la prima volta l'assegnazione dei tre punti per la vittoria di una partita. La prima classificata al termine della stagione regolare era designata campione di Russia e ammessa in UEFA Champions League 1996-1997. Le squadre classificate dal secondo al quinto posto venivano ammesse in Coppa UEFA 1996-1997, con le ammissioni che sarebbero andate a scalare se la vincitrice della Coppa di Russia, ammessa in Coppa delle Coppe 1996-1997, avesse concluso il campionato nelle prime cinque posizioni. L'ultima classificata era retrocessa in Pervaja liga, in vista dell'aumento del numero di squadre da 16 a 18.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Russia e ammessa alla UEFA Champions League 1996-1997.
      Ammesse alla Coppa UEFA 1996-1997.
      Ammessa alla Coppa delle Coppe 1996-1997.
      Retrocesse in Pervaja liga 1996.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Pervaja liga 1995

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1995
1995